Пётр Пахомович Ткалун (1894, село Шарковщина Миргородского уезда Полтавской губернии — , Москва) — советский военачальник, комдив РККА.

Начало пути 
Родился в семье жандарма управления железных дорог. Украинец.

Образование: двуклассное начальное училище (1906—1911) и учительская семинария в местечке Сорочицы (09.1911—10.1915); ускоренный курс Виленского военного училища в Полтаве (16.07.1916—16.12.1916); Курсы усовершенствования высшего начсостава РККА; особый факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1932—1933).

Потеряв отца, в 10-летнем возрасте начал свою трудовую деятельность (одновременно учась) ремонтным рабочим службы пути на железнодорожной станции Ромодан Южных железных дорог (08.1904—09.1911). 10.1915—06.1916 — репетитор у частных лиц на станции Ромодан.

Первая мировая война 
В июне 1916 года мобилизован в армию. Откомандирован в Виленское военное училище, эвакуированное к тому времени в Полтаву. 16.12.1916 произведён в прапорщики, направлен в Кострому, в 202-й пехотный Горийский полк, в котором прослужил до мая 1917 года.

В мае 1917 года назначен в 287-й Тарусский пехотный полк, находившийся на Юго-Западном фронте. Был избран председателем полкового комитета. В сентябре 1917 года вступает в РКП(б). В октябре 1917 года — покидает полк и армию. Убывает в Москву.

Участие в революции и гражданской войне 
Комендант, зам. комиссара по дворянскому имуществу и ликвидации дворянских учреждений Москвы и Московской губернии (11.1917—08.1918).

В РККА: заместитель военкома, военком УВОСО Южного фронта (08.1918—01.1919); военком УВОСО Украинского фронта (01.1919—04.19; военком 1-й Украинской советской армии (26.05.19—25.06.19); военком 44-й стрелковой дивизии (08.1919—09.1919); зам. начальника ПУР 12-й армии (09.1919—10.1919); командир 173-й стрелковой бригады 58-й стрелковой дивизии (10.1919—01.1920); военком 2-й бригады Красной Украинской Галицкой Армии (01.1920—05.1920); пред. воен.-полит. комиссии 12-й армии (01.1920—04.1920).

Участник Советско-польской войны. Был в польском плену (05.1920—06.1920), освободившись задолго до заключения Рижского мира. Военком 25-й Чапаевской стрелковой дивизии (04.08.1920—11.09.1920).

Военком адм. упр. и штаба 12-й армии (09.1920—01.1921); член РВС 12-й армии (22.11.20—25.12.20); зам. нач. политсекции Правобережной Украины при ЦК КП(б)У и командования войск Украины и Крыма (01.1921).

Межвоенное время 
Заместитель начальника Политуправления, военком штаба Киевского военного округа (01.1921—12.1921); нач.-военком Школы червоных старшин в Киеве (12.1921—04.1922), затем — Центральной школы червоных старшин в Харькове (04.1922—09.1924); нач.-военком 2-й пехотной школы им. Уншлихта (09.1924—12.1926); военный комендант Москвы 12.26—12.29; председатель правления Орудийно-арсенального треста ВСНХ СССР (12.1929—10.1930); военный комендант Москвы (10.1930—11.1935).

21.11.1935 присвоено воинское звание комдив.

Комендант Кремля 
Комендант Кремля (11.1935—28.01.1936). Начальник Управления Комендатуры Кремля НКВД СССР (28.01.1936—25.09.1937). В распоряжении наркома обороны СССР (09.1937—01.1938).

Арестован 08.01.1938. Приговорен ВКВС СССР 29.07.1938 к высшей мере наказания. В тот же день расстрелян. Место захоронения — «Коммунарка».

Реабилитирован решением Верховного суда СССР от 12.05.1956.

Награды 
 Орден Красного Знамени (20.02.1928)
 Орден Красной Звезды  (14 мая 1936) — «за организацию и проведение образцового порядка в день первомайского парада и демонстрации»

Примечания

Литература 
 Ткалун П. П. //

Ссылки 
 Полтавчанин Петр Пахомович Ткалун
 Биография по материалам книги Кто руководил НКВД
 Биография на сайте О Замоскворечье
 Биография на сайте 44-й Краснознаменной горнострелковой дивизии
 Черушев Н. С. 1937 год: Элита Красной Армии на голгофе.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Выпускники Виленского военного училища
Царские офицеры на службе в РККА
Персоналии:Армия УССР
Репрессированные в СССР
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе